Korunka ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Korunka (* 1959), österreichischer Psychologe
 Peter Cornelius Korunka (* 1951), österreichischer Liedermacher und Gitarrist
 Václav Korunka (* 1965), tschechischer Skilangläufer